

Trasporti 
 Korea Train Express

Codici 
 KTX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koutiala (Mali)